Людвиг Швайкерт (; 26 апреля 1915, Фюрт, Германия — 11 июля 1943, Орёл, СССР) — немецкий борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы, семикратный чемпион Германии

Биография 
В 1933 году занял второе место на чемпионате Германии среди молодёжи, в 1935 был пятым на чемпионате Германии по греко-римской борьбе и вторым по вольной борьбе.

В 1936 году поступил на службу в вермахт.

На Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине боролся в весовой категории до 79 килограммов (средний вес). По регламенту турнира борец получал в схватках штрафные баллы. Набравший 5 штрафных баллов спортсмен выбывал из турнира. В среднем весе борьбу вели 16 борцов.

Судьба золотых медалей определялась только в финальном раунде, к которому Швайкерт после четырёх уверенных побед и поражения в тяжёлой встрече с олимпийским чемпионом Ивар Юханссоном подошёл на втором месте. При этом Швайкерт в нём уже не участвовал, а ждал результата встречи Юханссона с венгром Палоташем. При этом, любая победа Палоташа выводила Швайкерта на первое место, а любая победа Юханссона оставляла на втором. Юханссон быстро победил Палоташа, и Швайкерт завоевал серебряную медаль Олимпийских игр.

В 1937 и 1939 году становился вице-чемпионом Европы. С 1937 по 1942 год был бессменным чемпионом Германии по греко-римской борьбе; кроме того в 1940 был чемпионом, а в 1938 году был вторым в Германии по вольной борьбе.

11 июля 1943 года был убит под Орлом в последний день наступления немецких войск.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Борцы среднего веса
Погибшие в боях Второй мировой войны